Romániai települések
 Goiești (Dolj megye)
 Goiești (Fehér megye)